La Primeira Divisão 1953/54 fue la 20.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su noveno título.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1954
Fútbol en 1953
Fútbol en 1954